Lettenburg (gehucht), een gehuchtje in Oostkerke in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Lettenburg (buitenplaats), een buitenplaats in Kuitaart in de Nederlandse provincie Zeeland